Calixto Bustamante Carlos Inca o Inga

Biografía  
Aparece como personaje acompañante del ilustrado español Alonso Carrió de la Vandera y con el cargo de escribano o secretario suyo en el viaje que, como visitador de correos nombrado en 1771, tuvo que realizar Carrió de la Vandera desde Buenos Aires a Lima. La relación de este viaje constituye la obra titulada Lazarillo de ciegos caminantes, que empezó a circular en Lima hacia 1773. 

Ambos, personajes ficticios a la vez que reales, son amigos; Alonso Carrió es el europeo idealista, y "Concolorcorvo" el indígena pícaro y crítico. El viaje duró un año y medio y recorrieron en mula el trayecto de 946 leguas; se trata, pues, de un libro de viajes, aunque algo heterodoxo, porque oscila entre el documento sociológico y la creación literaria. Hay informes estadísticos, chismes, anécdotas, diálogos, sátiras contra españoles, franceses y mexicanos y cuentecillos. Del libro de viajes tiene los consejos a los viajeros y la descripción de lugares; pero también se describen personas y hay reflexiones sobre los estratos sociales, se enumeran las costumbres y vestuarios, se comparan las ciudades y los caracteres nacionales, principalmente entre el Perú y México, y se examinan los prejuicios contra los indios, la inferioridad de los criollos, la justificación de la Conquista y la defensa de la Colonia como institución.

En la portada del libro consta que fue publicado con licencia real en Gijón en 1773, pero quienes lo han estudiado coin­ciden en que se imprimió en Lima y circuló a partir de 1775. La paternidad del Lazarillo de Ciegos Ca­minantes también provocó una polémica al sostenerse durante el siglo XIX y principios del XX que quien la firmaba con el seudónimo de Concolorcorvo era el inca Calixto Bustamante Carlos. Los estudios de Rubén Vargas Ugarte y de Marcel Bataillon confirmaron a La Vandera como su definitivo autor.

Enlaces externos 
 Lazarillo de ciegos caminantes

Carlos Inca
Escritores de Perú
Escritores en español del siglo XVIII